Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 837 dans le monde.

 RS-837 au Brésil
 Route régionale 837 en Finlande 
 Autoroute A837 en France
 Route départementale 837 dans l'Essonne, France
 Route nationale 837 en France